Полва:

 Полва (приток Кизьвы) — река в России, протекает в Пермском крае.
 Полва (приток Косы) — река в России, протекает в Пермском крае.
 Полва — село Ленинского сельского поселения Кудымкарского района Пермского края.

См. также 
 Сухая Полва — река в РФ, протекает в Пермском крае.